Дарский — фамилия; имеет женскую форму Дарская.
 Дарский, Адам (известный как Holocausto; род. 1977) — польский композитор, продюсер, музыкант и певец.
 Дарский, Дмитрий Сергеевич (1883—1957) — русский писатель, прозаик, критик и эссеист, учёный-библиограф, религиозный философ, педагог, литературовед.
 Дарский, Евсей Павлович (1904—1949) — советский артист эстрады, конферансье, исполнитель сценок, интермедий и частушек.
 Дарский, Михаил Егорович (настоящая фамилия — Шавров; 1865—1930) — русский актёр и режиссёр. 
 Дарский, Михаил Фёдорович (в монашестве Макарий; Дарский; ок. 1847—1897) — епископ Русской православной церкви, епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский.

 Дарская, Наталия Фёдоровна (1918—2014) — одна из ведущих афаниптерологов второй половины 1950-х — 1980-х годов в СССР.